Hirakawa steht für:

 Hirakawa, eine Stadt in der japanischen Präfektur Aomori 

Hirakawa ist der Familienname folgender Personen:

 Genki Hirakawa (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Hiroshi Hirakawa (* 1965), japanischer Fußballspieler
 Rei Hirakawa (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Ryō Hirakawa (* 1994), japanischer Automobilrennfahrer
 Shigeko Hirakawa (* 1953), japanischen Künstlerin
 Tadaaki Hirakawa (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Takuto Hirakawa (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Yū Hirakawa (* 2001), japanischer Fußballspieler